Анатолий Яковлевич Ростовцев (17 июля 1918 год, село Туково, Юрьев-Польский уезд, Владимирская губерния — дата смерти неизвестна) — плавильщик Челябинского абразивного завода Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 17 июля 1918 году в крестьянской семье в селе Туково Юрьев-Польского уезда (сегодня — Юрьев-Польский район Владимирской области) Владимирской губернии. С декабря 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал командиром стрелкового взвода в составе 207-го стрелкового полка 117-ой стрелковой дивизии. Трижды был ранен. Войну закончил старшим лейтенантом в Берлине.

После войны трудился плавильщиком Челябинского абразивного завода.

Досрочно выполнил личные социалистические обязательства и плановые производственные задания Восьмой пятилетки (1965—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР (неопубликованным) от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся трудовые успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана, выпуск продукции высокого качества и активное участие в создании новой техники» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Дата смерти не установлена.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды (12.02.1942)
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки 
 Ростовцев Анатолий Яковлевич, Государственный исторический музей Южного Урала
  Ростовцев Анатолий Яковлевич